Roper steht für:
 Roper, eine Form des Westernsattels, siehe Reitsattel #Westernsattel
 Roper-Corbet, britische Automarke
 Roper Point, Landspitze im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Roper, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Roper (Fahrzeughersteller), ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Roper River, Fluss im australischen Northern Territory

Personen:
 Bill Roper, US-amerikanischer Computerspieleentwickler
 Brian Roper († 2014), britischer Unternehmer und Philanthrop
 Christine Roper (* 1990), kanadische Ruderin
 Daniel C. Roper (1867–1943), US-amerikanischer Politiker
 Darcy Roper (* 1998), australischer Leichtathlet
 Don Roper (1922–2001), englischer Fußballspieler
 Doris Roper, deutsche Quäkerin
 Hugh Trevor-Roper (1914–2003), britischer Historiker

 Kirsty Roper (* 1971), britisch-schweizerische Sängerin, Songwriterin und Model
 Lyndal Roper (* 1956), australische Historikerin
 Margaret Roper (1505–1544), englische Übersetzerin, Tochter von Thomas More
 Marion Roper (1910–1991), US-amerikanische Wasserspringerin
 Mark Roper (* 1958), südafrikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Mary Roper († 1572), Tochter von Margaret Roper, siehe Margaret Roper #Kinder und Nachkommen
 Miryam Roper (* 1982), deutsche Judoka
 Nancy Roper (1918–2004), englische Pflegewissenschaftlerin
 Patrick Trevor-Roper (1916–2004), britischer Augenchirurg und Aktivist der Schwulenbewegung
 Roy Roper (* 1923), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Sylvester H. Roper (1823–1896), US-amerikanischer Erfinder und Dampffahrzeugpionier 
 William Roper († 1578), englischer Biograf und Politiker
 William Roper (Musiker) (* 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roper (Alabama)
 Roper (Georgia)
 Roper (Kansas)
 Roper (Kentucky)
 Roper (North Carolina)
 Roper (Utah)
 Roper Springs (North Carolina)